Талпа () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Талпа () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Киндешть.
 Талпа () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Биргеуань.